Iotapa ou Iotapé (grec ancien : Ἰωτάπη, née vers -15 - 1 - date de décès inconnue) est une princesse de Commagène, fille du roi Mithridate III de Commagène. Dans la première partie du  c'est l'épouse du roi syrien Sampsiceramus II d'Émèse.

Éléments biographiques
Iotapa était une princesse du royaume de Commagène, qui a été florissante dans la première moitié du . Elle était l'une des filles du roi Mithridate III de Commagène et de la reine Iotapa d'Atropatène. Iotapa était d'origine arménienne,  hellénistique et mède. Elle a probablement grandi et fait ses études à Samosate, la capitale du royaume de Commagène.

Iotapa a épousé le roi Sampsiceramus () de la famille royale d'Émèse (actuelle Homs), dans la province romaine de Syrie, qui y a régné de 14 à 42. À travers son mariage avec Sampsiceramus, elle est devenue reine d'Émèse.

Iotapa a eu quatre enfants avec Sampsiceramus (); deux filles: Iotapa, Julia Mamaea et deux fils: Caius Julius Azizus, Caius Julius Sohaemus. Iotapa a épousé le prince juif Aristobule le Mineur, frère du roi de Judée Agrippa Ier. Azizus a épousé la princesse juive Drusilla, fille de ce même Agrippa . Julia Mamaea a épousé Polémon II du Pont.

Sampsiceramus () et Iotapa sont connus comme un couple heureux, d'après une inscription datée du règne de son mari.

Les Iotapa d'Émèse et de Commagène 

Julia Mamaea  d'Émèse épouse Polémon II du Pont.

Sources
 .

Sources
Mavors.org - Commagene
Tacite, Annales

Notes et références

Princesse du Ier siècle
Personnalité féminine de la Rome antique
Personnalité politique de la Rome antique du Ier siècle
Allié de la Rome antique